Јосиф II (; пуно име -{Josef Benedikt August Johann Anton Michael Adam}-; Шенбрун, 13. март 1741 — Беч, 20. фебруар 1790) је био цар Светог римског царства 1765—1790 и владар Хабзбуршке монархије 1780—1790. Јосиф је био „просвећени апсолутиста" те су га често поредили са Катарином Великом и Фридрихом II Великим. Покренуо је мноштво реформи које су наишле на жесток отпор племства и свештенства.

Детињство, младост и бракови 
Био је најстарији син цара Франца I Лотариншког и царице и краљице Марије Терезије. Његова сестра је била Марија Антоанета, касније француска краљица. У његовом образовању пресудну улогу је имао француски филозоф Волтер чије је књиге читао, док су му учитељи били различити политички званичници као и чланови католичког реда Језуита. Често је са мајком улазио у идеолошке расправе, но иако је био интелигентнији, повлачио се из тих расправа због мајчине доминантне личности.
Женио се два пута. Први пут Изабелом Пармском 1760, и био у том браку до 1763. године када је умрла од великих богиња. Пар је имао две девојчице. Прва, рођена 1762. године, која је добила је име по баби, Марија Терезија, умрла је у осмој години. Друга је умрла одмах по рођењу, неколико дана пре своје мајке. Други пут се оженио на инсистирање своје мајке када је постао владар Светог римског царства. Оженио се Маријом Јосипом од Баварске са којом је био у браку свега две године од 1765. до 1767, када је и она умрла од великих богиња. Други брак није био срећан као први јер је Јосиф још увек туговао због губитка прве жене Изабеле и није обраћао пажњу на Марију.

Владавина

Унутрашња политика и реформе 

Свето римско царство је наследио по очевој смрти 1765, иако је владао заједно са мајком, обављао је основне државничке дужности и био је на челу војске, све остало је још увек водила његова мајка. Сваки његов покушај да покрене неку реформу Марија Терезија би спречила, сматрајући да би то могло угрозити стабилност државе. Ипак Јосиф је с времена на време успео да маневрима избегне мајчине стеге, те је тако наредио да се дворски церемонијали поједноставе, дозволио је мушкарцима да се крећу у војним униформама по двору и отворио је краљевске паркове Шенбрун, Пратер и Аугартен за јавност. Једна од његових најважнијих мера је била, преименовање дворског театра у „Немачки национални театар" који је такође постао отворен за јавност.

Аустријске наследне земље, Угарску, те Чешку, наследио је по мајчиној смрти 1780. године. Иако је -{de facto}- владао Угарском, правна ваљаност те власти је упитна јер никада није крунисан круном Светог Стефана.
Када је дошао на престо почео је да спроводи дуго жељене реформе, које често нису наилазиле на разумевање народа. Једна од првих реформи је била „Едикт о верској толеранцији међу хришћанским верама“ 1781. године. Едикт је дозвољавао православцима, протестантима и јеврејима у царству веће слободе кретања, становања и упражњавања својих црквених обичаја као и право да похађају државне универзитете. Друга важна реформа је била црквена. Ова реформа је прописивала да они манастири који не служе за више добро, као на пример образовање, морају бити распуштени, а њихова имовина распродата. Новац од продаје би затим би ишао у један посебан фонд које би парохије могле да користе. Ова реформа је толико потресла свештенство да је папа Пије VI лично дошао у Беч како би од цара тражио да реформу укине или је на неки начин ублажи, што је Јозеф одбио да уради. Исте године донео је акт о ослобађању кметова чиме је донекле смањено њихово угњетавање. Ова два закона се могу сматрати најважнијим реформама које је Јосиф II спровео.

Поред цркве реформисао је и друштвени систем укинувши цензуру. То је допринело процвату књижевности и развоју критичке мисли, омогућивши да се полемике о држави и влади воде без икаквих последица. По узору на западноевропске државе почео је да оснива добротворне установе, а једна од најзначајних је Општа болница у Бечу основана 1784. године, која је представљала једну од најмодернијих установа такве врсте у Европи. Заједно са болницом основао је и медицински факултет који је постао међународно познат у 19. веку. Дошло је до развоја културе то се види на примеру Моцарта који је од цара добио статус слободног уметника у Бечу. Спровео је многе економске реформе које су допринеле порасту трговине и јачању средње класе која више није била потиснута од стране племства. Јосиф је увидео лоше функционисање државне управе, те је одлучио да је централизује. Централа се налазила у Бечу са Јосифом на челу, а реформом је омогућено да сваки поданик има приступ државној управи, што је у то време било нешто сасвим ново. Укинуо је све привилегије племства, смртну казну, установио независни државни суд пред којим су били једнаки племићи и кметови и реформисао је закон о браку. Прогласио је немачки језик за званични језик у држави како би државна администрација боље деловала што је изазвало негодовање ненемачких народа. Увео је обавезу да сви плаћају порез на имовину што су морали да раде и племићи. Покушао је да укине племићки статус, али му то није пошло за руком. То се тек десило након револуције 1848/49. године.

Спољна политика и ратови 
Иако је покушавао да смањи утицај Русије на Подунавске кнежевине (Влашка и Молдавија) Русија му је била главни спољно политички савезник. Јосиф је имао тендеције да присвоји Баварску по цену да изгуби Холандију која се тада налазила под аустријском управом. Међутим, у томе га је у томе осујетио Фридрих II Велики и то два пута 1778. и 1785. године. Територију Аустрије је проширио учествујући у „Првој подели Пољске" и заузимањем Београда заједно са руском царицом Катарином у рату против Османлија који је он започео 1787. а окончао његов брат Леополд II, 1791. године.

Смрт 
Крајем 1788. године здравље је почело драматично да му слаби, читаву 1789. провео у самртничкој постељи схватајући да су његове реформе биле узалуд. То су многи његови противници искористили како би покренули револт у земљи, што је натерало тешко болесног Јосифа да повуче све своје законе осим оне о верској толеранцији, и о правима кметова. Умро је 20. новембра 1790. године. На гробу му пише „Овде лежи Јосиф који није успео у свему што је предузео".

Породично стабло

Референце

Литература 

 
 
 
 
 
 Beales, Derek. Joseph II vol 1: In the shadow of Maria Theresa, 1741–1780, (1987)
 Beales, Derek. Joseph II vol 2: Against the World, 1780–1790 (2009)
 Beales, Derek. "The false Joseph II", Historical Journal, 18 (1975), 467–95 in JSTOR
 Beales, Derek. Enlightenment and Reform in Eighteenth-Century Europe. (2005), 326 pp.
 Beales, Derek. Enlightenment and Reform in Eighteenth-Century Europe (2005), 256pp excerpt and text search
 Bernard, Paul P. The Limits of Enlightenment: Joseph II and the Law (1979)
 Blanning, T. C. W. Joseph II (1994), 228 pp; a short scholarly biography
 Blanning, T. C. W. Joseph II and Enlightened Despotism (1984)
 
 Bright, James Franck. Joseph II (1897), 222 pp full text online
 
 Dickson, P. G. M. "Joseph II's Reshaping of the Austrian Church," The Historical Journal, Vol. 36, No. 1. (Mar., 1993), pp. 89–114. in JSTOR
 Henderson, Nicholas. "Joseph II", History Today, 1991 41 (March) pp. 21–27.  Fulltext: Ebsco
 .
 McHugh, James T. "Last of the Enlightened Despots: a Comparison of President Mikhail Gorbachev and Emperor Joseph II." Social Science Journal, 1995 32(1) pp. 69–85.  Fulltext: Ebsco
 Padover, Saul K. The Revolutionary Emperor, Joseph the Second, 1741–1790 (1934), 414 pp; a standard scholarly biography online edition
 Szabo, Franz A. J. "Changing Perspectives on the 'Revolutionary Emperor': Joseph II Biographies since 1790," The Journal of Modern History March 2011 Vol. 83, No. 1, pp. 111–138 in JSTOR
 Vovk, Justin C.. In Destiny's Hands: Five Tragic Rulers, Children of Maria Theresa. iUniverse: Bloomington, Ind. 
 Wilson, Peter H. Absolutism in Central Europe (2000) online edition
 Szabo, Franz A. J. "Changing Perspectives on the 'Revolutionary Emperor': Joseph II Biographies since 1790," Journal of Modern History (2011) 83#1 pp. 111–138

Спољашње везе 

 The Austrians: A Thousand-Year Odyssey
 Collectio ordinationum imperatoris Josephi II-i et repraesentationum diversorum regni Hungariae comitatuum Pars 1. Dioszeg: Paul Medgyes, 1790. 318 p. - available at ULB´s Digital Library
 Constituta regia quae regnante August, Imperatore et rege Apostol. Josepho II. politicorum Pars 1., 2. (1.) De publicorum negotiorum administratione, (2.) De Politia .... Viennae: Kurzbek, 1788. 397 s. - available at ULB´s Digital Library

 

Рођени 1741.
Умрли 1790.
Династија Хабзбург
Краљеви Угарске
Краљеви Хрватске
Цареви Светог римског царства
Краљеви Чешке
Бургундске војводе